Pitu (landingsbaan), landingsbaan op het Indonesische eiland Morotai
 Pitu (plaats), een bestuurslaag in Indonesië
 Josep Comadevall (Pitu), Spaans voetballer